Schönhausen (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Schönhausen (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Schloss Schönhausen, een slot in Berlijn